YBV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Berens River (Manitoba) (Canada)